Дискогра́фія британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees» складається з 22 студійних альбомів, 2 концертних альбомів, 10 компіляцій, 83 синглів і 3 саундтреків.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Саундтреки

Сингли

Примітки 

Bee Gees
Bee Gees
Bee Gees